Bousarsar ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel Aziz Bousarsar (* 1948), tunesischer Volleyballspieler
 Hedi Bousarsar (* 1961), tunesischer Volleyballspieler
 Rashid Bousarsar (* 1959), tunesischer Volleyballspieler